Первореченское — село в Динском районе Краснодарского края. Является административным центром Первореченского сельского поселения.

География 
Расположено в юго-восточной части Динского района в 10 километрах от центра станицы Динской и в 30 километрах восточнее города Краснодара, вдоль реки Кочеты-1.

Улицы

История 
Начинался как хутор, именовавшийся Первая Речка Кочеты, 1-я речка Кочеты, Кочеты Первая Речка.

В 1961 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР хутор Первая Речка Кочеты переименован в село Первореченское.

Население

Примечания 

Населённые пункты Динского района